Ordet "ideel" har (mindst) tre betydninger eller specialiseringer, der godt kan være sammenfaldende, men ikke behøver at være det:
I overensstemmelse med en idé. F.eks. "en ideel kondensator".
I overensstemmelse med et ideal.
Perfekt til sit formål.